Pécsi Mecsek FC is een Hongaarse voetbalclub uit Pécs.

De club werd in 1950 opgericht als Pécsi Dósza en speelde in 1955 voor het eerst in de hoogste klasse. De beste prestatie was de vicetitel in 1986. In 2007 degradeerde de club uit de hoogste klasse. In 2011 werd de club kampioen in de Nemzeti Bajnokság II west en promoveerde weer naar het hoogste niveau. In 2015 kreeg Pécsi geen licentie meer en moest opnieuw beginnen op het vierde niveau. In 2017 promoveerde Pëcsi naar de NB III en in 2020 naar de NB II.

Erelijst 
 Beker van Hongarije
Winnaar in 1990
Finalist in 1978, 1987
 Nemzeti Bajnokság II
1977
2003
2011
 Nemzeti Bajnokság III
2020
 Megyei I.
2016

Naamsveranderingen 
 1950 : Opgericht als Pécsi Dózsa
 1956 : Pécsi Baranya Dózsa SC
 1957 : Pécsi Dózsa SC
 1973 : fusie met Pécsi Bányász SC, Pécsi Ércbányász SC, Pécsi Helyiipar SK en Pécsi Ép → Pécsi Munkás SC
 1995 : Pécsi Mecsek FC

Eindklasseringen vanaf 1960

|}

Pécsi in Europa 
 #R = #ronde, Groep = groepsfase, 1/8 = achtste finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Pécsi Mecsek FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 7.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe links 
 Officiële website

Pecs
Mecsek